David Legwand, född 17 augusti 1980 i Detroit, Michigan, är en amerikansk före detta professionell ishockeyspelare som sist spelade för Buffalo Sabres i NHL. Han spelade tidigare för Nashville Predators, Detroit Red Wings och Ottawa Senators i NHL.

Legwand valdes som 2:e spelare totalt av Nashville Predators i NHL-draften 1998.

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar
David Legwand - nhl.com

Födda 1980
Amerikanska ishockeyspelare
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Plymouth Whalers
Män
Levande personer
Idrottare från Detroit
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare i Compuware Ambassadors
Spelare i EHC Basel
Amerikanska idrottare under 1900-talet
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft